Willie Hightower (jazzmusicus), een jazzmusicus uit het begin van de twintigste eeuw
 Willie Hightower (soulzanger), een soulzanger uit de jaren zestig